

Sigle 
 Redemptor Hominis – enciclica di Papa Giovanni Paolo II
 Repertorium Hymnologicum
 Riemann hypothesis – ipotesi di Riemann

Biologia 
 Fattore Rh – caratteristica del sangue umano

Chimica 
 Rh – simbolo chimico del rodio
 RH – sigla dell'umidità relativa (relative humidity)

Codici 
 RH – codice vettore IATA di Republic Express Airlines

Altro 
 RH – sigla automobilistica internazionale di Haiti
 RH – targa automobilistica di Roth (Germania)

Altri progetti